Са́кки — фамилия.

 Сакки, Андреа (1599—1661) — итальянский художник.
 Сакки, Арриго (род. 1946) — итальянский футбольный тренер.
 Сакки, Джовенале (1726—1789) — итальянский музыковед.
 Сакки, Терхо (1930—1997) — финский скульптор, профессор.
 Сакки, Федерико (род. 1936) — аргентинский футболист.
 Сакки, Энцо (1926—1988) — итальянский велогонщик.